Таимарита има више значења:

 Таимарита (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Таимарита (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику